Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2011 для зоны КОНМЕБОЛ — отборочный турнир Южной Америки, который определит трех представителей континента на чемпионате мира по пляжному футболу 2011. Он проводился с 31 июля по 7 августа 2011 года на временном стадионе Прайя-де-Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Изначально турнир планировалось провести с 7 по 14 мая 2011 года.

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 9 команд, что на одну больше чем в квалификации КОНМЕБОЛ 2009 года.

Групповая стадия 
Жеребьевка команд была проведена 29 июня 2011 года.

Время начала всех матчей указано по местному времени Рио-де-Жанейро, Бразилия (UTC-3).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Команды прошедшие квалификацию

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионаты мира по пляжному футболу